Вла́сов, Анато́лий Алекса́ндрович:
 Власов, Анатолий Александрович (1908—1975) — советский физик-теоретик.
 Власов, Анатолий Александрович (1929—2011) — российский писатель-прозаик.
 Власов, Анатолий Александрович (род. 1947) — российский правовед, профессор МГИМО, заслуженный юрист РФ.